Брахипсектриды  — семейство насекомых отряда жесткокрылых, включающее четыре рода и около 10 видов.

Описание 
Имаго длиной 4-8 мм, с уплощенные телом, относительно слабо склеротизованные, антенны гребенчато-булавовидные. Личинки имеют крайне необычное строение: их уплощенное тело несет по краям разветвленные отростки, брюшко заканчивается гибким шипом.

Распространение 
Азия, Австралия, Северная Америка.

Экология и местообитания 
Жуки обитают под камнями и под сваленными деревьями. Ведут хищный образ жизни. Личинки встречаются намного чаще, чем взрослые жуки, продолжительность жизни которых коротка.

Палеонтология 
Личинки этих жуков были найдены в бирманском, балтийском и доминиканском янтарях, а имаго — в бирманском и доминиканском янтарях.

Классификация 
4 рода, около 10 видов
 
  — Иран
  — Таджикистан
 
  — Австралия
  — Северная Америка
  — Сингапур
 
  — Индия
 
 † — Доминиканский янтарь
 † — Бирманский янтарь
 †
 † — Бирманский янтарь
 †
 †

Примечания

Ссылки 
 BugGuide Family Brachypsectridae — Texas Beetles
 tolweb.org Brachypsectridae
 
Семейства насекомых